Фёдорово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Фёдорово — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Киргизия 
 Фёдорово — прежнее название села Кунгей-Кожоке Ноокатского района Ошской области.

Россия 
 Федорово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Фёдорово — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Фёдорово — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Фёдорово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Фёдорово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Федорово — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Фёдорово — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Фёдорово — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Фёдорово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Фёдорово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Фёдорово — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Фёдорово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Фёдорово — село в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Фёдорово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Фёдорово Поле